L'Alghero Vermentino frizzante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino scarico
odore: gradevole e caratteristico di fruttato
sapore: secco o amabile frizzante

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Sassari  (1996/97)  13423,9

Voci correlate 
Vino Alghero

Vermentino frizzante
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino
Vini frizzanti